Бельвуар (Belvoir):

 Крепость Бельвуар
 Замок Бельвуар